Okręty US Navy o nazwie USS  "Sirius":
 Pierwszy "Sirius" (AK-15) był statkiem SS "Saluda", który został przejęty od War Shipping Board i służył w latach 1922 - 1946.
 Drugi "Sirius" (AF-60) (ex SS "Tradewind") był okrętem zaopatrzeniowym (magazynowym) typu Sirius, który służył w Marynarce w latach 1957 - 1964.

Bibliografia 

Sirius